Lewis kan syfta på:

 Lewis och Clarks expedition – upptäcktsfärd inom nuvarande nordvästra USA 1804–1806
 Deltagare i Lewis och Clarks expedition
 Lewis och Clarks stora båt
 Lewis & Clark & George – amerikansk film, thrillerkomedi från 1997
 Lewiskulspruta – skjutvapen konstruerat 1911 av amerikanen Isaac Newton Lewis
 Gary Lewis and the Playboys – amerikansk popgrupp verksam 1964–1967
 Huey Lewis and the News – amerikanskt pop- och rockband bildat 1979
 Kommissarie Lewis – brittisk TV-serie, producerad i 9 säsonger från 2006 
 Witteman-Lewis XNBL-1 – amerikanskt bombflygplan från 1923, aldrig serietillverkat
 Lewis (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Personer
 Lewis (efternamn) – ett efternamn  och personer med namnet
 Lewis (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet

Fiktiva personer
 Lewis (The Simpsons) – en karaktär i The Simpsons
 Bob Lewis – en rollfigur skapad av Eddie Meduza
 Robert Lewis – huvudpersonen i Kommissarie Lewis

Geografi

Antarktis 

 Cape Lewis, udde, 
 Lewis Glacier
 Lewis Hill
 Lewis Point
 Mount Lewis

Australien 
 Lake Lewis

Grenada 

 Saint George's (huvudstaden i Grenada), . Robotgenererad länk, saknar information om namnet Lewis.

Kanada 

 Lewis Hills – kullar i provinsen Newfoundland och Labrador

Storbritannien 

 Lewis and Harris – en ö i Yttre Hebriderna, Skiottland
 Lewis, Skottland – del av ön Lewis and Harris Skottland

USA 

 Lewis, Kansas, ort, Edwards County, , 341 invånare 2010
 Lewis, Iowa, ort, Cass County, , 433 invånare 2010
 Lewis, Wisconsin, ort, Polk County, e, 164 invånare 2010
 Lewis, Colorado, ort, Montezuma County, , 302 invånare 2010
 Lewis and Clark State Park, Washington, Columbia County,

Se även
 Lewis County

 Lewis and Clark County – Montana

Se även

 Lewis Island
 Lewis Ridge
 Lewis Rocks
 St. Lewis